— девиз правления (нэнго) японских императоров Накамикадо и Сакурамати с 1716 по 1736 год.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 22-й день 6-й луны 6-го года Сётоку (по григорианскому календарю — 9 августа 1716);
 28-й день 4-й луны 21-го года Кёхо (по григорианскому календарю — 7 июня 1736).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения Хоу Ханьшу:「享茲大命、保有万国」.

События 
 1717 год (2-й год Кёхо) — начало Реформ годов Кёхо;
 1719—1720 годы (4-й — 5-й годы Кёхо) — петиционное выступление крестьян во владениях монастыря Коя-сан;
 1721 год (6-й год Кёхо) — петиционное выступление крестьян в княжестве Айдзу;
 декабрь 1721 — январь 1722 года (11-я луна 6-го года Кёхо) — вышел Указ о праве бессрочного погашения ипотечной задолженности («Эйдай ситинагарэ кинси рэй»);
 1722 год (7-й год Кёхо) — открылась больница для нищих и бездомных Коисикава ёдзёсё;
 сентябрь 1723 года (8-я луна 8-го года Кёхо) — вышло Распоряжение бакуфу об отмене указа о праве бессрочного погашения ипотечной задолженности;
 1732 год (17-й год Кёхо) — население страны достигло 27 миллионов человек (без учета воинского сословия);
 1732 год (17-й год Кёхо) — засуха в юго-западной части страны вызвала нашествие саранчи, уничтожившей около 70 % урожая; сильнее всего пострадала провинция Мацуяма (современная префектура Айти);
 1732 год (17-й год Кёхо) — .

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература